Чемпионат мира по русским шашкам среди команд 2018 года  проходил с 25 августа по 8 сентября в Кранево (Болгария) среди мужчин и среди женщин в двух программах: основной и молниеносной.

Во всех программах у мужчин на первой и второй досках проводилась жеребьёвка начальных ходов и позиций, на третьей доске — жеребьёвка первого хода белых; у женщин на обеих досках проводилась жеребьёвка начальных ходов.

Организатор соревнований: Международная федерация шашек (IDF).

Результаты

Мужчины

Основная программа 
Швейцарская система в 7 раундов, каждый раунд представлял микроматч из двух партий.

Блиц 
Круговая система.

Женщины

Основная программа 
Круговая система.

Блиц 
Круговая система.

Ссылки 
 Чемпионат мира на сайте IDF
 Таблица основной программы (мужчины)
 Таблица основной программы (женщины)
 Таблица блица (мужчины)
 Таблица блица (женщины)

Спорт в Болгарии в 2018 году
2018 год в шашках
Сентябрь 2018 года
Август 2018 года
Шашки в Болгарии
Чемпионаты мира в Болгарии
Чемпионаты мира в 2018 году
Кранево